Опичен има више значења:

 Опичен (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Општина Опичен (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Опичен (Опичен, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику